Paupe ist der Familienname folgender Personen:

 Elien Paupe (* 1995), Schweizer Eishockeyspieler
 Pierre Paupe (1937–2016), Schweizer Politiker (CVP)